10. etape af Tour de France 2020 var en 168,5 km lang , som blev kørt den 8. september 2020 med start på øen  og mål på øen . Rytterne havde brugt hviledagen dagen før til at rykke mod nord, og hele etapen blev afviklet ude ved den franske Atlanterhavskyst.

Efter meget kørsel i sidevind og en del styrt, vandt den irske mester Sam Bennett fra  massespurten foran Caleb Ewan () og Peter Sagan (). Bennett overtog samtidig løbets grønne pointtrøje fra Sagan. Den danske verdensmester Mads Pedersen endte på etapens femteplads. Efter at have kørt leadout for holdkammerat Sam Bennett, kom Michael Mørkøv ind på 11. pladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Domenico Pozzovivo () – stillede ikke til start på grund af skade
  Sam Bewley () – udgik efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

10